Die Amtmänner von Nörvenich sind in folgender Aufstellung dargestellt. Die Amtmänner regierten im Amt Nörvenich und hatten ab 1356 ihren Sitz bis 1394 auf der Alten Burg und danach auf der Gymnicher Burg. Ab 1798 wurden die Amtmänner durch Bürgermeister ersetzt.

Peter Josef Commer war ab 1798 der erste Bürgermeister von Nörvenich.

Quellen 
 August Christian Borheck: Archiv für die Geschichte, Erdbeschreibung, Statskunde und Alterthümer der deutschen Nieder-Rheinlande, Band 1, Elberfeld 1800, S. 139

Norvenich
Nörvenich